Bria bezeichnet:
 Bria, eine Stadt in der Zentralafrikanischen Republik
 Bria (Phrygien), eine antike Stadt in Kleinasien
 Titularbistum Bria, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Bria ist der Familienname folgender Personen:
 Agia Bria (* 1996), osttimoresische Fußballspielerin
 Benyamin Yosef Bria (1956–2007), indonesischer römisch-katholischer Bischof
 Dora Bria (1958–2008), brasilianische Windsurferin
 Francesca Bria (* 1977), italienische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Ilie Bria (* 1989), moldawischer Skilangläufer
 Michel Gbezera-Bria (* 1946), zentralafrikanischer Politiker